

Llocs 
 Goldstone (Shropshire), a Anglaterra
 Goldstone Lake, un llac sec al desert de Mojave, Califòrnia
 Goldstone Vallis, una vall del planeta Mercuri